Rebuffi – cognome italiano
 Giorgio Rebuffi (1928-2014) – fumettista italiano
 Pierre Rebuffi (1487-1557) – giurista francese